A flash drive é um drive que usa memória flash.

Tipos de flash drive 
 CompactFlash 
 Memory Stick (MS)
 MultiMediaCard (MMC)
 Secure Digital card (SD, SDHC, SDXC)
 SmartMedia card (SM)
 Solid-state drive (SSD)
 USB flash drive (UFD)
 xD-Picture Card (xD)

Veja também 
 Memória Flash